Heraeus är ett släkte av insekter. Heraeus ingår i familjen Rhyparochromidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Heraeus